Le vocable « église Notre-Dame-des-Douleurs en l'honneur de Notre-Dame des Douleurs est porté par les églises suivantes : 

 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Flensbourg, en Allemagne ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Viña del Mar, au Chili ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de New York, aux États-Unis ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Calcutta, en Inde ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Riga, en Lettonie ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Birżebbuġa, à Malte ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Gwardamanga, à Malte ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Hamrun, à Malte ;
 Église Notre-Dame-des-Douleurs de Marsa, à Malte.

Voir aussi 
 Notre-Dame des Douleurs